Péronne, Saône-et-Loire
 Péronne, Somme